Azul kan syfta på följande:

 Azul Brazilian Airlines, brasilianskt flygbolag
 Azul, Argentina, ort i provinsen Buenos Aires, Argentina
 Partido de Azul, kommun i provinsen Buenos Aires, Argentina
 Azul Airport, flygplats i provinsen Buenos Aires, Argentina
 Azul Claro Numazu, japanskt fotbollslag